Toponímia:
 Berg (Baix Rin), municipi francès a la regió d'Alsàcia (departament del Baix Rin)
 Berg (Tongeren), nucli de la ciutat de Tongeren a la província de Limburg a Bèlgica 
 Berg (Turgòvia), municipi del Cantó de Turgòvia (Suïssa), al districte de Weinfelden 
 Berg-sur-Moselle, municipi francès al departament de Mosel·la 
 Cantó de Vilanòva de Berg, cantó francès del departament de l'Ardecha al districte de L'Argentièira 
 Castell de Berg, residència principal de la família gran ducal de Luxemburg a la localitat de Colmar-Berg 
 Comtat de Berg, més tard Ducat de Berg, jurisdicció feudal del Sacre Imperi Romanogermànic 
 Colmar-Berg, comuna i vila a l'est de Luxemburg, que forma part del cantó de Mersch 
 Districte de Rhein-Berg, districte al mig del Land de Rin del Nord - Westfàlia
 Heist-op-den-Berg, municipi belga de la província d'Anvers a la regió de Flandes 
 Sant Andiòu de Berg, municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Vilanòva de Berg, municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Biografies:
 Ad van den Berg (Rotterdam, 1944), polític i activista pedòfil neerlandès 
 Alban Berg (1885 - 1935), compositor austríac
 Allen Berg, pilot de curses automobilístiques canadenc que va arribar a disputar curses de la Fórmula 1 
 Arne Berg (Ösmo, Comtat d'Estocolm, 1909 - Årsta, 1997), ciclista suec 
 Daniel Domscheit-Berg (1978), activista informàtic alemany 
 Paul Berg (Nova York, 1926) bioquímic i professor universitari nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Química